Mármol hace referencia a varios artículos:

Geología
 Mármol, roca metamórfica usada en escultura y arquitectura.

Lugares
 Arroyo Mármol, en la cuenca hidrográfica del río Uruguay, provincia argentina de Entre Ríos;
 Mármol (México), población del municipio de Mazatlán, Sinaloa;
 José Mármol (Buenos Aires), localidad del partido de Almirante Brown, Argentina;
 Mármol Zona Básica de Salud del Norte de la provincia de Almería (España).

Personas
 Carlos Mármol (1982-), deportista dominicano, lanzador relevista de Grandes Ligas, que juega para los Dodgers de Los Ángeles.
 Donato Mármol, luchador por la independencia de Cuba;
 José Mármol (1817-1871), periodista y político argentino, y además poeta y narrador perteneciente al romanticismo.
 Juan Vázquez de Mármol (?-?), sacerdote y escritor español de la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI, nacido probablemente en Granada después de 1614.
 Piedad Mármol, botánica ecuatoriana.
 Rubén Pérez del Mármol (1989-), futbolista español, que ocupa la posición de centrocampista, y que actualmente juega en el Club Deportivo Leganés de la Liga Santander de España.